L'abella carniolana (Apis mellifera carnica) és una subespècie de l'Apis mellifera. És nativa d'Eslovènia, i algunes regions de l'antiga Iugoslàvia, de parts d'Hongria, Romania, i Bulgària.

Origen 
El seu nom prové de la regió actualment eslovena de Carniola. Actualment aquesta subespècie és la segona més popular entre els apicultors (després de l'abella italiana). A la vegada que es defensa bé contra les plagues és molt dòcil. S'adapta molt bé la seva població a la disponibilitat de nèctar.

Anatomia i aspecte 
L'abella carnolina té la mateixa mida que l'abella italiana però se'n distingeix físicament pel seu color més fosc i les seves bandes marronoses clares. Es coneix també com l'abella grisa.

La seva llengua és molt llarga (6,5 a 6, mm, la qual està molt adaptada al trèvol) el seu pèl és molt curt.

Referències 

 Skinner, John A. Beekeeping in Tennessee , 2004; University of Tennessee; web accessed Oct 2006
 Slovenian carnica bee breeder web page accessed Oct 2006

Enllaços externs 

 Slovenian beekeeper webpage

Abella de la mel